Karl Bruchmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Bruchmann (Historiker) (1902–1967), deutscher Historiker und Archivar, Direktor des Bundesarchives (1961–67)
 Karl Friedrich Bruchmann (1863–1919), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer